Mesaka peut désigner :
 le mesaka, une langue du Cameroun
 Mesaka, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Tombel.